Джамбо может означать:
 Джамбо (1860?—1885) — цирковой слон, талисман университета Тафтса (США).
 Джамбо — тип акустической или электроакустической гитары.
 «Джамбо» («Джамбо-джет») — неофициальное название пассажирского авиалайнера «Боинг 747».
 «Шерман Джамбо» (M4A3E2 Sherman Jumbo) — модификация американского танка M4 Sherman с усиленной бронёй.
 Jumbo — сеть супермаркетов в Нидерландах.

См. также 
 Jumbo-кадр
 Барнетт, Джамбо
 Дамбо
 Джимбо